Hyposmochoma är ett släkte av fjärilar. Hyposmochoma ingår i familjen fransmalar.

Dottertaxa till Hyposmochoma, i alfabetisk ordning 

 Hyposmochoma abjecta
 Hyposmochoma adelphella
 Hyposmochoma adjacens
 Hyposmochoma admirationis
 Hyposmochoma adolescens
 Hyposmochoma advena
 Hyposmochoma albifrontella
 Hyposmochoma albonivea
 Hyposmochoma alliterata
 Hyposmochoma alticola
 Hyposmochoma anisoplecta
 Hyposmochoma arenella
 Hyposmochoma argentea
 Hyposmochoma argomacha
 Hyposmochoma atrovitella
 Hyposmochoma auripennis
 Hyposmochoma auroargentea
 Hyposmochoma auropurpurea
 Hyposmochoma bacilella
 Hyposmochoma barbata
 Hyposmochoma bella
 Hyposmochoma belophora
 Hyposmochoma bilineata
 Hyposmochoma blackburnii
 Hyposmochoma brevistrigata
 Hyposmochoma butalidella
 Hyposmochoma caecinervis
 Hyposmochoma calva
 Hyposmochoma candidella
 Hyposmochoma canella
 Hyposmochoma carbonenotata
 Hyposmochoma carnea
 Hyposmochoma centralis
 Hyposmochoma centronoma
 Hyposmochoma chilonella
 Hyposmochoma chloraula
 Hyposmochoma cincta
 Hyposmochoma cinereosparsa
 Hyposmochoma commensella
 Hyposmochoma conditella
 Hyposmochoma continuella
 Hyposmochoma corvina
 Hyposmochoma costimaculata
 Hyposmochoma crossotis
 Hyposmochoma cupreomaculata
 Hyposmochoma diffusella
 Hyposmochoma discella
 Hyposmochoma discolor
 Hyposmochoma divisa
 Hyposmochoma domicolens
 Hyposmochoma dorsella
 Hyposmochoma dubia
 Hyposmochoma emendata
 Hyposmochoma empedota
 Hyposmochoma endryas
 Hyposmochoma enixa
 Hyposmochoma ensifer
 Hyposmochoma epicharis
 Hyposmochoma erismatias
 Hyposmochoma evanescens
 Hyposmochoma exornata
 Hyposmochoma fallacella
 Hyposmochoma falsimella
 Hyposmochoma ferricolor
 Hyposmochoma fervida
 Hyposmochoma filicivora
 Hyposmochoma flavicosta
 Hyposmochoma fractinubella
 Hyposmochoma fractistriata
 Hyposmochoma fractivittella
 Hyposmochoma fulvida
 Hyposmochoma fulvocervina
 Hyposmochoma fuscopurpurea
 Hyposmochoma fuscotogata
 Hyposmochoma geminella
 Hyposmochoma genitalis
 Hyposmochoma haleakalae
 Hyposmochoma hemicasis
 Hyposmochoma humerovittella
 Hyposmochoma hygroscopa
 Hyposmochoma illuminata
 Hyposmochoma impunctata
 Hyposmochoma indicella
 Hyposmochoma inflexa
 Hyposmochoma insinuatrix
 Hyposmochoma intermixta
 Hyposmochoma inversella
 Hyposmochoma iodes
 Hyposmochoma irregularis
 Hyposmochoma jugifera
 Hyposmochoma lacertella
 Hyposmochoma lactea
 Hyposmochoma lacticretella
 Hyposmochoma latiflua
 Hyposmochoma lebetella
 Hyposmochoma leporella
 Hyposmochoma limata
 Hyposmochoma lineata
 Hyposmochoma liturata
 Hyposmochoma lixiviella
 Hyposmochoma longitudinalia
 Hyposmochoma lucifer
 Hyposmochoma ludificata
 Hyposmochoma lugens
 Hyposmochoma lunifer
 Hyposmochoma lupella
 Hyposmochoma maestella
 Hyposmochoma malacopa
 Hyposmochoma malornata
 Hyposmochoma mediella
 Hyposmochoma mediospurcata
 Hyposmochoma mesorectis
 Hyposmochoma metallica
 Hyposmochoma metrosiderella
 Hyposmochoma mimema
 Hyposmochoma mimica
 Hyposmochoma modesta
 Hyposmochoma montivolans
 Hyposmochoma mystodoxa
 Hyposmochoma nebulifera
 Hyposmochoma nephelodes
 Hyposmochoma niger
 Hyposmochoma nigralbida
 Hyposmochoma nigrescens
 Hyposmochoma nigrodentata
 Hyposmochoma nipholoncha
 Hyposmochoma niveiceps
 Hyposmochoma nividorsella
 Hyposmochoma notabilis
 Hyposmochoma numida
 Hyposmochoma obliterata
 Hyposmochoma obscura
 Hyposmochoma ocellata
 Hyposmochoma ochreocervina
 Hyposmochoma ochreociliata
 Hyposmochoma ochreovittella
 Hyposmochoma oculifera
 Hyposmochoma ossea
 Hyposmochoma oxypetra
 Hyposmochoma pallidipalpis
 Hyposmochoma palmivora
 Hyposmochoma paradoxa
 Hyposmochoma parda
 Hyposmochoma partita
 Hyposmochoma patriciella
 Hyposmochoma percondita
 Hyposmochoma persimilis
 Hyposmochoma petroscia
 Hyposmochoma phalacra
 Hyposmochoma phantasmatella
 Hyposmochoma pharsotoma
 Hyposmochoma picticornis
 Hyposmochoma progressa
 Hyposmochoma prophantis
 Hyposmochoma propinqua
 Hyposmochoma pseudolita
 Hyposmochoma pucciniella
 Hyposmochoma punctifumella
 Hyposmochoma punctiplicata
 Hyposmochoma quadripunctata
 Hyposmochoma quadristriata
 Hyposmochoma quinquimaculata
 Hyposmochoma radiatella
 Hyposmochoma rhabdophora
 Hyposmochoma roseofulva
 Hyposmochoma rubescens
 Hyposmochoma rusius
 Hyposmochoma sabulella
 Hyposmochoma saccophora
 Hyposmochoma saliaris
 Hyposmochoma scandens
 Hyposmochoma scepticella
 Hyposmochoma schismatica
 Hyposmochoma scolopax
 Hyposmochoma semifuscata
 Hyposmochoma sideritis
 Hyposmochoma similis
 Hyposmochoma somatodes
 Hyposmochoma stigmatella
 Hyposmochoma straminella
 Hyposmochoma subargentea
 Hyposmochoma subcitrella
 Hyposmochoma subflavidella
 Hyposmochoma sublimata
 Hyposmochoma subnitida
 Hyposmochoma subscolopax
 Hyposmochoma subsericea
 Hyposmochoma sudorella
 Hyposmochoma suffusa
 Hyposmochoma suffusella
 Hyposmochoma syrrhaptes
 Hyposmochoma tarsimaculata
 Hyposmochoma tenuipalpis
 Hyposmochoma tetraonella
 Hyposmochoma thermoxyla
 Hyposmochoma thiatma
 Hyposmochoma thoracella
 Hyposmochoma tomentosa
 Hyposmochoma torella
 Hyposmochoma torquata
 Hyposmochoma tricincta
 Hyposmochoma trilunella
 Hyposmochoma trimaculata
 Hyposmochoma trimelanota
 Hyposmochoma triocellata
 Hyposmochoma tripartita
 Hyposmochoma triptila
 Hyposmochoma trossulella
 Hyposmochoma turdella
 Hyposmochoma unistriata
 Hyposmochoma venosa
 Hyposmochoma vermiculata
 Hyposmochoma vicina
 Hyposmochoma vinicolor
 Hyposmochoma virgata

Källor 

Fransmalar
Hyposmochoma